Maria Bueno e Darlene Hard hanno battuto in finale Robyn Ebbern e Margaret Smith Court 8-6, 9-7.

Teste di serie 

 Robyn Ebbern /  Margaret Smith Court (finale)
 Maria Bueno /  Darlene Hard (Campionesse)

 Jan Lehane /  Lesley Turner (secondo turno)
 Ann Haydon-Jones /  Renee Schuurman (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1963